Magic Mountain steht für:
 den Namen einer Achterbahn im Gardaland, siehe Shaman (Gardaland)
 ein ehemaliger Name der transportablen Achterbahn Höllenblitz – Der Coaster
 ein Freizeitpark der Six-Flags-Kette, siehe Six Flags Magic Mountain
 Magic Mountain (Black-Stone-Cherry-Album), Musikalbum der Band Black Stone Cherry
 Animationsfilm von Anca Damian, siehe The Magic Mountain (2015)
 einen Berg im US-Bundesstaat Washington, siehe Magic Mountain (Washington)